Manlay kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Manlay, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Mongoliet 

 Manlay (distrikt), Ömnögobi, 

Robotskapade Mongolietförgreningar